30-ият източен меридиан или 30° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Европа, Азия, Африка, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 150-и западен меридиан.

и030-и източен меридиан